
Le terme holocauste désigne à l'origine un sacrifice religieux.       
Au sens figuré il peut désigner :  
 La Shoah ;  
 L'holocauste nucléaire.

Il peut également faire référence :

À une œuvre cinématographique ou télévisuelle 
 Holocauste 2000, un film d'Alberto De Martino sorti en 1977 ;
 Holocauste, un feuilleton télévisé diffusé à partir de 1978.

À un ouvrage ou un personnage
 Holocauste, un roman écrit par l'auteur américain Gerald Green paru en français en 1979, éditions Robert Laffont ;  
 Holocauste, recueil de poèmes de Jacques Prado (1929), collection La Phalange ;  
 Holocauste, un personnage de comics.

En musique 
 Holocauste, un groupe de heavy metal.

Dans l'histoire 
 , lynchage aux États-Unis.